Willendorf ist der Name folgender Orte:

 Willendorf in der Wachau, Katastralgemeinde von Aggsbach in Niederösterreich, Fundort der Venus von Willendorf
 Willendorf (Niederösterreich), Gemeinde in Niederösterreich
 Willendorf (Merkendorf), Ortsteil von Merkendorf, Landkreis Ansbach, Bayern
 Willendorf, Ortsteil von Rehhorst, Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein